Стемпковський:

 Стемпковський Іван Олексійович (1789–1832) — археолог, краєзнавець.
 Стемпковський Станіслав (1870–1952) — польський громадський і політичний діяч, письменник.